

Anno 
 572 o 572 a.C.

Codici 
 572 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Colonia, città tedesca

Matematica 
 572 – numero